Karli steht für:
 Karli oder Karla, eine buddhistische Tempel- und Klosteranlage in Indien
 das Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg, umgangssprachlich Karli (auch KarLi mit Binnenmajuskel) genannt

Karli ist der Familienname folgender Personen:
 Max Karli (* 1975), Schweizer Filmproduzent
 Musa Karli (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Pierre Karli (1926–2016), französischer Neurobiologe